Willem van Schaumburg-Lippe (1724-1777), graaf van Schaumburg-Lippe
 Willem van Schaumburg-Lippe (1912-1938), een zoon van Frederik van Schaumburg-Lippe en Antoinnette van Anhalt-Dessau